Recitation è il quinto album in studio del gruppo musicale giapponese Envy, pubblicato nel 2010.

Tracce

Collegamenti esterni